El término o siglas Less, less o LESS puede referirse a:

 less, comando para visualizar archivos en consola.
 LESS (lenguaje de hojas de estilo), lenguaje dinámico de hojas de estilo.
 LESS, código OACI del Aeródromo de Sotos.